76. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach 12–19 maja 1997 roku w chorwackiej Rijece. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach wagowych. Dla kobiet organizowano odrębne zawody.

Medaliści

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie chidlovski.net 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
1997 w sporcie